Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2008 de l’Open d'Australie qui est disputé du 14 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Le tournoi est remporté par la Russe Maria Sharapova, finaliste l'année précédente, qui s'impose en finale contre la Serbe Ana Ivanović. Cette victoire lui permet de grimper à la seconde place mondiale. Maria Sharapova réussit le parcours sans perdre un seul set, éliminant les  et   mondiales, Justine Henin et Jelena Janković, en leur laissant seulement quatre jeux chacune. 

À vingt ans, elle décroche là son troisième Grand Chelem (après Wimbledon en 2004 et l'US Open en 2006) et le  de sa carrière.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2008
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2008
Tennis en janvier 2008